Yepes – comune spagnolo
Mario Yepes – calciatore colombiano
Narciso Yepes – chitarrista spagnolo
Omar Yepes – politico colombiano
Sebastián Yepes – musicista colombiano
Tomás Yepes – pittore spagnolo